Георгий Курнаков:
 Курнаков, Георгий Васильевич (1887—1977) — советский художник, Заслуженный деятель искусств УССР (с 1967).
 Курнаков, Георгий Дмитриевич (1924—2015) — государственный и общественный деятель, почётный гражданин Ульяновской области.